Лиственный переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации, производное от слова «листва».

 Лиственный переулок — улица во Всеволожске (Питомник);
 Лиственный переулок — улица в Томске (Росинка).